Huset Bunnag (), var en thailändsk adelsfamilj med ursprung från Persien och känd sedan vid inledningen av Rattanakosin-perioden (1767-1932) i Siamesiska riket (nuvarande Thailand). Familjen nådde sin storhet under 1700- och 1800-talet när den favoriserades av Chakridynastin fram till att kung Chulalongkorn av Thailand inledde en centralisering av makten, vilken försvagade thailändsk aristokrati och fick familjen Bunnags medlemmar att frånträda politiska poster för att istället fylla administrativa funktioner.

Historia

Shejk Ahmad
Shejkh Ahmad från Qom söder om Teheran, var en persisk köpman som tillsammans med sin bror Muhamad Sa-id bosatte sig i Siam i början av 1600-talet. Han blev en rik affärsman i Ayutthaya där han fick ärofyllda uppdrag av kung Songtham  (1611–1628) som utnämnde honom till Chao Kromma Tha Khwa (เจ้ากรมท่าขวา; Lord of the Right Pier) ett uppdrag som bestod i att hjälpa perser, indier, och européer och andra handelsmän från Västvärlden. Han fick också titeln Chularatchamontri (จุฬาราชมนตรี; Minister of Islamic affairs) med uppdraget att överse Shiiter i Siam.

Efter sina insatser under en japansk revolt, blev Shejkh Ahmad premiärminister och hans ättlingar, vilka alla blev buddhister, hade politiska uppdrag, samt administrativa poster inom handel och utrikesaffärer.

Bunnag
En av Shejkh Ahmads ättlingar i sjätte led, Nai Bunnag från Ayutthaya, var gift med Nual, en syster till Nak Chakri som var gift med Bunnags barndomsvän Thong Duang vilken tillhörde Thailands högadel och blev kung av Thailand som Phra Phutthayotfa Chulalok och fick kunganamnet Rama I och grundade Chakridynastin.

Bunnag, som efter att Thong Duang blivit kung som Rama I, fungerade som kungens adjutant och tillhörde det kungliga hovet i Thonburi, hade  undvikit att göra karriär inom Thailands byråkrati, efter vissa negativa erfarenheter efter konflikter med Rama Is föregångare, kung Taksin.

Men efter att Nai Bunnag ledde de thailändska styrkorna mot Burmeserna och hans svåger blivit kung, belönades han med titlarna  Phyii Udttyadharm ,Samuha Kalahom, och slutligen Chao Phraya Akkaramahasaena. Han hade en stor familj, som senare intog viktiga poster inom Thailands administration några blev ministrar, och en av dem blev också regent av Thailand.

Flera av familjens kvinnor blev också ingifta i den thailändska kungafamiljen, varför både Thailands och Kambodjas nuvarande kungahus är ättlingar till Bunnag.

Chaophraya Si Suriyawong 
Chaophraya Si Suriyawong var sonson till Bunnag, och son till Bunnags äldsta son Dit. Han innehade förtroendeposter under prins Chetsadabodin, som senare blev kung Rama III vilken upphöjde honom till minister Kalahom.

Han var mellan 1855 och 1869 Kalahom och krigsminister, och regerade Thailand när kung Chulalongkorn var minderårig, mellan 1868 och 1873. Hans anses som sin tids mest inflytelserika person vid det siamesiska hovet.

Efter hans död 1883 minskade familjen Bunnags inflytande inom Thailändsk politik.

Koppling mellan sydostasiatiska furstehus 
Huset Bunnag fick tidigt en koppling till den thailändska Chakridynastin, och i senare generationer där Bunnagättlingar giftes in både med stamfadern för Huset Norodom i Kambodja, som med släkten Abhaiwongse som styrde Kambodjas provins Battambang, vars ättlingar ånyo giftes in i Chakridynastin, att de nuvarande kungahusen i Thailand och Kambodja är släkt med varandra, via Battambangsläkten Abhaiwongse.

Nai Bunnag var gift med Nuan, vars syster gifte sig med kung Rama I av Thailand.  Bunnag och Nuans dotter Tuptim Bunnag fick med Yia Abhaiwongse en dotter med namnet Yem Bosaba, vilken som gift med Norodom av Kambodja, fick sonen Norodom Sutharot, far till Norodom Suramarit som med Norodom Kossamak fick sonen Norodom Sihanouk.

Eftersom Suvadhana, en ättling till Tuptim Bunnag gifte sig med kung Rama VI av Thailand, var Suvadhana och Norodom Suramarit av Kambodja sysslingar (tremänningar) med varandra, och deras respektive barn Norodom Sihanouk och prinsessan Bejaratana fyrmänningar, och kung Norodom Sihanouk av Kambodja och kung Bhumibol Adulyadej (Rama IX) av Thailands far Mahidol Adulyadej sexmänningar.

Medlemmar av familjen Bunnag som varit thailändska ministrar

Källor 
 
 Sud Chonchirdsin: Bunnag Family. A Persian-Siamese Influential Lineage. In: Southeast Asia. A Historical Encyclopedia, from Angkor Wat to East Timor. ABC-CLIO, Santa Barbara CA 2004, S. 288–290.
 David K. Wyatt: Family Politics in Nineteenth Century Thailand. In: Journal of Southeast Asian History, Band 9, September 1968, S. 208–228.
 David K. Wyatt: Thailand. A Short History. Silkworm Books, Chiang Mai 1984. 
 David K. Wyatt: Studies in Thai History. Silkworm Books, Chiang Mai 1994. 
 David K. Wyatt: Siam in Mind. Silkworm Books, Chiang Mai 2002. 
 Prince Dhani: The Reconstruction of Rama I of the Chakri Dynasty. Journal of the Siam Society, Vol. XLIII Part 1, Aug. 1955. (oh. ISBN), online:  (PDF, hämtad 11 november 2018; 1,4 MB)

Noter